

Persone
 Andrea Raggi (1984) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Antonio Raggi, detto il Lombardo (1624-1686) – scultore svizzero-italiano
 Camilla Salvago Raggi (1924-2022) – poetessa, scrittrice e traduttrice italiana
 Decio Raggi (1884-1915) – militare italiano, decorato con medaglia d'oro al valor militare
 Florencia Raggi (1972) – attrice argentina
 Giovanni Raggi, o Giovanni Gerolamo Raggi (1712-1793) – pittore italiano
 Giuseppe Salvago Raggi (1866-1946) – diplomatico italiano
 Jorge Humberto Raggi (1938) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Lorenzo Raggi (1615-1687) – cardinale italiano
 Lorenzo Raggi (1948) – paroliere italiano
 Maria Luigia Raggi (1742-1813) – pittrice e religiosa italiana
 Maurizio Raggi (1960) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Ottaviano Raggi (1592-1643) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Pierluigi Raggi (1924-2012) – progettista italiano
 Pietro Paolo Raggi (1646-1724) – pittore italiano
 Virginia Raggi (1978) – politica italiana, sindaco di Roma dal 2016
 Zenza Raggi, pseudonimo di Karim Sabaheddine (1970) – attore pornografico marocchino naturalizzato tedesco

Fisica
 Raggi anodici, o raggi canale – termine usato per indicare alcuni tipi di radiazioni prodotte nelle lampade a scarica
 Raggi catodici – fasci di elettroni che si producono all'interno di un tubo catodico
 Raggi cosmici – particelle energetiche provenienti dallo spazio esterno
 Raggi crepuscolari – fasci di luce solare che sembrano irradiarsi da un unico punto del cielo
 Raggi delta – elettroni secondari emessi a causa della ionizzazione degli atomi in un mezzo attraversato da particelle cariche
 Raggi gamma – radiazione elettromagnetica ad alta energia, prodotta dal decadimento gamma o da processi subatomici
 Raggi X, o raggi Röntgen – porzione dello spettro elettromagnetico con lunghezza d'onda compresa tra 10 e 1/1000 di nanometro

Altro
 Raggi Fotonici – gruppo musicale italiano

Pagine correlate
 Raggio